Henry Proctor ist der Name folgender Personen:

* Henry Proctor (Ruderer) (1929–2005), US-amerikanischer Ruderer
 Henry H. Proctor (1868–1933), US-amerikanischer Geistlicher